Holenderskie Tourist Trophy 2001 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 30 czerwca 2001 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki 500 cm3

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2001
Holenderskie Tourist Trophy
2001 w Holandii